

События

Римское царство 
 Царь: Ромул.
 728 (по другому мнению, в 732 году до н. э.) — согласно распространённой датировке, Пианхи вторгается в Египет, захватывает Мемфис, подчиняет себе правителей дельты Нила и основывает XXV династию египетских фараонов.
 Победитель XIII олимпиады Диокл из Коринфа. Его возлюбленным был Филолай, и они позже переселились в Фивы.
 Основаны Мегары Гиблейские (колония Мегар) спутниками Ламиса из Мегар.
 Около 728 — Тиглатпаласар III сместил царя Табала Уассурме и посадил на трон Хулли.

См. также

Примечания